

Geografia

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Libina

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Lubawka

Osoby 
 Arno Liebau – niemiecki kompozytor
 Eva Liebau – austriacka śpiewaczka
 Friedrich Liebau – niemiecki chemik
 Oskar Liebau – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Libau
 Minihof-Liebau